Die Saison 1991/92 des von der FIS veranstalteten Alpinen Skiweltcups begann am 23. November 1991 in Park City (Männer) bzw. am 30. November in Lech (Frauen) und endete am 22. März 1992 in Crans-Montana. Bei den Männern wurden 31 Rennen ausgetragen (9 Abfahrten, 6 Super-G, 7 Riesenslaloms, 9 Slaloms). Bei den Frauen waren es 28 Rennen (7 Abfahrten, 6 Super-G, 7 Riesenslaloms, 8 Slaloms). Dazu kamen drei Kombinationswertungen bei den Männern und deren zwei bei den Frauen.

Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville.

Weltcupwertungen

Gesamt

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Podestplatzierungen Herren

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Podestplatzierungen Damen

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Nationencup

Statistik der Podestplätze 
Angegeben werden die Anzahl Podestplätze je Land und Disziplin sowie die Gesamtanzahl.

Damen

Herren

Saisonverlauf

Erwähnenswertes 
Allgemein:
 Erstmals wurden an die ersten 30 im Klassement Weltcuppunkte vergeben, wobei das seit dem Weltcupstart im Januar 1967 geltende (und ab 1979/80 leicht adaptierte) Punktesystem grundlegend geändert wurde. Statt 25 Punkte für den Sieg, 20 für Rang 2 und 15 für Rang 3 etc., gab es nun für das Podium 100, 80 und 60 Punkte etc. In diesem Zusammenhang wurden nunmehr die FIS-Punktelisten unter Einbeziehung der Kontinentalcup-Ergebnisse erstellt. Im Erstentwurf der geänderten Punktelisten war sogar enthalten, dass bei Rennen mit zwei Läufen, all jene Läufer, die im ersten Lauf unter den Top 30 klassiert und dadurch für den zweiten Durchgang qualifiziert waren, selbst bei Ausscheiden einen Punkt gutgeschrieben erhalten sollten. (Im Gegensatz dazu kam es allerdings nur ein Jahr später zu einer „Trendwende“, wonach sogar ein Zeitlimit galt, um mit Weltcuppunkten ausgestattet zu werden.)
 Die politischen Veränderungen mit dem eingetretenen „Zerfall“ der „Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien“ (Slowenien war am 25. Juni 1991 unabhängig geworden) und der Auflösung der Sowjetunion Ende Dezember 1991 brachten auch für den Sport (und damit dem alpinen Skiweltcup) dementsprechende Neuerungen. Als einer der ersten großen Weltverbände begab sich die FIS in eine Vorreiterrolle, indem ihre 19 Vorstandsmitglieder am Wochenende 9./10. November 1991 einstimmig die Aufnahme von Slowenien beschlossen und auch die drei baltischen Staaten aufnahmen. Vor allem die Mitgliedschaft Sloweniens war wegen der sich dort befindlichen (und bewährten) Weltcup-Austragungsorte eine (unabwendbare) Notwendigkeit für die FIS gewesen.
 Der langjährige FIS-Funktionär Heinz Krecek war zum Deutschen Skiverband zurückgekehrt, wo er nun als Skipooldirektor fungierte.

Herren:
 Armin Bittner war vom DSV (vorläufig) suspendiert worden, weil er sich geweigert hatte, einen Werbeaufkleber auf seiner Rennkleidung oder Ausrüstung zu tragen. Daher benötigte er für die Teilnahme an den Weltcuprennen eine Ausnahmeregelung (im Slalom in Park City wurde er Vierter). Am 26. November begann in der Sache Bittner contra DSV am Landgericht München I ein Musterprozess.
 Seine ersten Weltcupsiege überhaupt brachten für Paul Accola zugleich seinen ersten Gesamtsieg im Weltcup und die ersten Siege in der Super-G- und Kombinationswertung, was aber zugleich auch diesbezüglich seine einzigen bleiben sollten. Außerdem hatten seine 1699 Punkte acht Jahre lang Bestand; erst 1999/2000 konnte Hermann Maier diese Marke mit exakt 2000 Punkten verbessern.
 Der Premierensieg von AJ Kitt beendete eine beinahe achtjährige Sieglosigkeit der US-Herren (zuletzt Bill Johnson am 11. März 1984 auch in einer Abfahrt, u. zw. in Whistler) und war auch der erste Podestplatz seit Rang 2 von Felix McGrath im Slalom von Åre am 19. März 1988.
 Einen der hinsichtlich Siegerzeit längsten Slaloms konnte am 10. Dezember in Sestriere verzeichnet werden, wo Alberto Tomba in 120,49 Sekunden gewann; zuletzt war es Armin Bittner mit 121,93 s am 12. August in Thredbo gewesen; den überhaupt längsten hatte es mit 127,73 s gegeben (28. Februar 1970 durch Alain Penz in Vancouver bzw. Whistler).
 Auffallend beim Riesenslalom in Alta Badia (15. Dezember) waren die Läufer Michael von Grünigen, Rainer Salzgeber und Christian Mayer, die mit den hohen Startnummern 20, 29 und 35 die Ränge 5, 7 und 9 belegten.* Beim Riesenslalom in Saint-Gervais mit dem Premierensieg von Didrik Marksten konnten noch drei weitere Läufer mit höheren Startnummern überraschen, wobei Markus Wasmeier mit Nr. 18 auf Rang 3, Rainer Salzgeber mit Nr. 19 auf 9 und Helmut Mayer mit Nr. 30 auf 10 kamen. Anderseits bedeutete dieses letzte Rennen vor Albertville, dass die ÖSV-Herren erstmals sieglos zu den Olympischen Spielen fahren mussten. (Quellenhinweis siehe bitte im Artikel „Premieresiege“ zu Marksten-Sieg; Titel: „Bei Alberto Tomba schrillen die Alarmglocken“.)
 Von den sieggewohnten Nationen vermochte das Team des Österreichischen Skiverbandes bezüglich den technischen Disziplinen nur einen Podestplatz, es war dies Rang 2 am 13. Januar beim Slalom in Garmisch-Partenkirchen durch Hubert Strolz, zu erringen. Mit überhaupt nur einem Saisonsieg (Günther Mader am 8. März im Super-G von Panorama, der damit eine Serie von 35 sieglosen Rennen beendete) blieb die Mannschaft weit hinter den Erwartungen (die allerdings auf Grund des Abfahrts-Olympiasiegs von Patrick Ortlieb etwas kaschiert wurden). Einen Tiefpunkt hatte es beim Riesenslalom am 4. Januar in Kranjska Gora gegeben, als Hubert Strolz auf Rang 22 und Helmut Mayer auf Rang 28, damit Letzter, mit Rückständen von 6,61 und 9,66 s gelandet waren.

Damen:
 Beim ersten Slalom in Lech (30. November) fuhr Vreni Schneider von Rang 8 (mit 0,80 s Rückstand) noch zum Sieg (0,08 s Vorsprung), wobei sie (zusammen mit der Dritten Blanca Fernández Ochoa) eine österreichische Fünffachführung (Kronberger, Ginther, Elfi Eder, Strobl, Maierhofer, diese ex aequo mit Fernandez) durchbrach, trotzdem im zweiten Lauf nicht Bestzeit fuhr (Parisien war um 0,11 s schneller gewesen).
 Beim Riesenslalom in Santa Caterina (8. Dezember) gab es mehrere Sensationen, beginnend mit Deborah Compagnoni auf Rang 2 (zwar bereits mit Nr. 8 im engeren Kreis der Eliteläuferinnen, aber im Hinblick darauf, dass sie am Vorabend statt Erholung noch im elterlichen Hotel als Servierkraft arbeitete, nicht alltäglich) – aber auch andere Damen mit hohen Startnummern schafften es auf Topplätze: Barbara Merlin kam mit Nr. 61 (und nach Rang 11 im 1. Lauf) auf den vierten, Christina Meier-Höck mit Nr. 26 auf den fünften und Martina Ertl mit Nr. 40 (nach Rang 14 im ersten Durchgang) auf den zehnten Platz.
 Probleme seitens des italienischen TV-Senders RAI waren vor der Abfahrt in Santa Caterina entstanden, so dass das Rennen erst um 11.45 h gestartet werden konnte.
 Der Weltcuptross war Ende Februar in Narvik auf nicht übliche Weise stationiert, nämlich am Luxusliner „MS Narvik“.

Sonstiges vor der Saison 
 Nebst Sigrid Wolf und Anita Wachter konnte die Skifirma „Kästle“ mit Michaela Gerg einen Zugang bei ihrer in Wien erfolgten Präsentation vermelden.
 Beim Saisonausblick am 15. November 1991 in Wien gab ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bekannt, dass das Budget für die Olympiasaison mit 54 Mio. Schilling (31 Mio. für die Alpinen, 23 Mio. für die Nordischen) festgelegt wurde. Für die Rennläufer zähle jedes Weltcuprennen zur Ausscheidung.
 Die ÖSV-Techniker bereiteten sich in Park City vor.
 Für die (allerdings abgesagten) Kandaharrennen (21./22. Dezember) wurde am Kapall eine neue Startrampe errichtet und auch im unteren Bereich wurde in Absprache mit den Verantwortlichen der FIS eine neue Streckenführung gewählt, die einen attraktiven Zielsprung gewährleisten sollte.
 Der Kitzbüheler Ski Club benannte die Kosten für die Hahnenkammrennen mit 8 Mio. Schilling; es waren an die 10 km Zaun, 2 km Abprall-Schaumstoffmaterial, 1 km Sicherheitsnetze zu lagern – 18 Fernsehtürme waren aufzustellen. Es wurden ca. 450 Pressevertreter und an die 300 TV- und Rundfunkmitarbeiter durch die für die Fremdenverkehrswerbung zuständige Tiroler Handelskammer akkreditiert – und außerdem gab es bei 1.250 Akkreditierungen für Rennläufer, Betreuer, Serviceleute.

Todesfall 
Der ab 1988 als Damentechniktrainer bei ÖSV arbeitende Alois Kahr (* 12. April 1942) kam am Abend des 10. Dezember bei einem Unfall in seinem BMW auf der Heimfahrt von einem FIS-Slalom auf der Reiteralm ums Leben, als er beim Einfahren in eine Kreuzung mit einem Lastkraftwagen zusammenstieß. Kahr war 1969/70 beim britischen, danach beim jugoslawischen und von ab 1972 beim österreichischen Skiverband (Damen-Europacup-Coach 1974–1976, ab 1987 Abfahrts-Co-Trainer der Herren) und dazwischen beim Landesverband Steiermark gewesen.

Premierensiege 
Herren:
 Der bereits unter „Erwähnenswert“ genannte Paul Accola startete seine Erfolge gleich mit einem „Doppel“ (Riesenslalom und Slalom in Breckenridge am 29./30. November 1991). Außerdem entschied er alle drei Kombinationswertungen für sich.
 Der ebenfalls unter „Erwähnenswert“ erwähnte Sieg von AJ Kitt in der Abfahrt von Val-d’Isère am 7. Dezember 1991 blieb dessen einziger oberster Platz am Podest.
 Mit dem Sieg im Slalom in Madonna di Campiglio am 17. Dezember 1991 avancierte Finn Christian Jagge zu einem Anwärter auf Olympia-Gold, welches er tatsächlich gewinnen konnte.
 Der Sensationssieg von Sergio Bergamelli am 4. Januar 1992 beim Riesenslalom in Kranjska Gora, dies mit Start-Nr. 34, blieb für den Italiener allerdings sein einziger Sieg und war zugleich bis dahin sein erster Top-Ten-Platz im Weltcup.
 Patrick Holzer im Super-G von Garmisch-Partenkirchen am 12. Januar 1992 war der zweite Läufer des italienischen Verbandes, nach Michael Mair neun Jahre zuvor (22. Dezember 1982 in Madonna di Campiglio), der einen Super-G gewinnen konnte.
 Patrice Bianchi vermochte mit seinem ersten Karrieresieg (Slalom am 13. Januar 1992 in Garmisch-Partenkirchen) (ebenfalls) zum Nimbus von Hubert Strolz als „ewiger Zweiter“ beizutragen.
 Eine Überraschung gelang Didrik Marksten (seine Start-Nr. 39 ist Beweis genug dafür) bei seinem Riesenslalomsieg am 2. Februar 1992 in Saint-Gervais-les-Bains, was in seiner gesamten Karriere auch das einzige Podium bedeutete (nach dem ersten Durchgang lag Marksten noch auf Rang 3).
 William Besse am 6. März 1992 bei der Abfahrt in Panorama.
 Kjetil André Aamodt lieferte, als Gegenstück zu seinem Teamkollegen Jagge, als aktueller Super-G-Olympiasieger (und bereits Silbermedaillengewinner der vorjährigen Weltmeisterschaften) seinen ersten Sieg überhaupt am 15. März 1992 in Aspen nach.

Damen:
 Den ersten Sieg (14. Januar 1992 im Slalom in Hinterstoder) und zudem die ersten Podestplätze für sich persönlich und auch für den neuseeländischen Skiverband realisierte Annelise Coberger, der zudem kurz darauf Slalom-Olympiasilber zuteilwurde.
 Deborah Compagnonis erster Sieg in ihrer großartigen Karriere gelang am 26. Januar 1992 beim Super-G in Morzine.
 Für die Steirerin Monika Maierhofer gab es am 2. Februar 1992 im traditionsreichen Slalom von Grindelwald den ersten (und einzigen) Erfolg, nachdem sie zuvor achtmal Zweite geworden war.
 Eine Besonderheit gelang Merete Fjeldavlie dank ihres Sieges im Super-G am 8. März 1992 in Vail, denn damit war sie die erste Norwegerin, die einen Weltcup-Sieg verzeichnete. (Das erste Podest überhaupt für das norwegische Damenteam war Torill Fjeldstad mit Rang 3 im Slalom von Garmisch-Partenkirchen am 4. Januar 1975 gelungen; sie war es auch, die für einen ersten zweiten Platz am 12. Dezember 1980 in der Abfahrt von Piancavallo - und in Summe für vier Podestränge - gesorgt hatte. Nebst ihr war es nur noch Julie Lunde Hansen mit erstmals Rang 2 im Riesenslalom von Klövsjö am 14. März 1990 gewesen, welcher norwegische Damen-Podeste gelungen waren; insgesamt waren es bei ihr drei. Fjeldavlie hatte übrigens schon am 26. Januar 1992 mit Rang 3 im Super-G in Morzine für das in chronologischer Reihenfolge achte Podest gesorgt.). Der erste ganz große Erfolg für die norwegischen Damen datiert aus dem Jahr 1958, als Inger Bjørnbakken in Bad Gastein Slalom-Weltmeisterin geworden war; eine weitere Weltmeisterschaftsmedaille hatte es 1972 für Toril Førland in der Kombination gegeben.

Finanzielles 
Die Preisgelder der Herren wurden mit insgesamt 13,5 Mio. beziffert, davon gab es am meisten beim Riesenslalom in Alta Badia mit ca. 112.500 CHFr; in Kitzbühel wurden (und dies pro Rennen einschließlich Kombination) jeweils 100.000 CHFr ausgeschüttet, Whistler hatte sogar eine Trainingsprämie von 6.875 CHFr „programmiert“. Auch die Aufteilung unter den Topplatzierungen war unterschiedlich – großteils konnten nur die „Top 3“ nach einem Schlüssel 60 – 30 - 10 kassieren, während in Kitzbühel und Bad Kleinkirchheim 50 % auf den Sieger kamen und die Nächstplatzierten mit 25 – 12,5 – 7,5 - 5 die übrige Prämie teilen konnten.

Bei den Herren waren in Breckenridge die Preisgelder auf in Summe 18.000 CHFr gesenkt worden – und die Geldfragen setzten sich in Val-d’Isère fort, wo die Fahrer einen Streik ankündigten und nicht am 7. Dezember um 10:30 h starten wollten, sollten diese nicht erhöht werden. So sagte FIS-Präsident Marc Hodler auf Intervention von Renndirektor Serge Lang zu, dass der Weltverband 18.000 CHFr dazuzahlen werde. Vorerst wurde zwar vom „Club de ski Val-d’Isère“ nur die zuerst festgelegte Summe (in französischen Franc) ausbezahlt; es hieß, die Nachzahlung seitens der FIS werde später erfolgen.

Absagen und Verschiebungen 
Herren:
 Große Schneemassen zwangen in St. Anton am Arlberg zu einer Änderung im Programmablauf mit vorerst Austragung des Slaloms, doch letztlich mussten alle Bewerbe abgesagt werden. Für den Skiclub entstand trotz Versicherung ein Verlust von 2 Mio. Schilling. Aus sportlicher Hinsicht schien vorerst Alberto Tomba dank dieser Absagen „der große Sieger“ zu sein, doch sprach sich die FIS kurz darauf, nach telefonischer Umfrage, für eine Nachholung der St.-Anton-Rennen aus. Diese wurden hinsichtlich der Abfahrt nach Kitzbühel (17. Januar) und des Slaloms und der Kombination nach Garmisch-Partenkirchen (13. Januar) vergeben.

Damen:
 Piancavallo musste bereits am 25. November wegen der nach Regen entstandenen Unbenützbarkeit der Pisten absagen, vorerst war angedacht, die Rennen in Veysonnaz zu fahren, aber bereits am 26. November gab es den Zuschlag für Lech. – diese Rennen wurden im ORF, in der SRG (hierbei allerdings vom Slalom am 1. Dezember nur der 2. Lauf) und auf Eurosport übertragen.
 Für Val-d’Isère, welches am 7./8. Dezember eine Abfahrt und einen Super-G am Programm hatte, sprang Santa Caterina ein.
 Bereits am 3. Dezember sah sich Arosa außerstande, seine für 14./15. Dezember vorgesehenen Bewerbe (Abfahrt, Super-G) durchzuführen.
 Schneechaos herrschte in Serre Chevalier es konnte wenigstens am Samstag, 21.12., die Abfahrt ausgetragen werden – eher überraschend siegte Petra Kronberger. Der zuerst für diesen Tag geplante Riesenslalom wurde auf 22.12. verschoben, wo aber die Witterung eine Absage erzwang.

Verletzungen 
 Beim „Einladungs-Grand-Prix der Riesenslalomläufer“ am 31. Dezember erlitten zwei Läufer schwere Verletzungen: Peter Runggaldier einen Kreuz- und Innenbandriss, Jeremy Nobis einen Kreuzbandriss. (Siehe bitte Artikel „Rennen außerhalb des Weltcups“.)
 Veronika Wallinger zog sich beim Volleyballspiel einen Bänderriss zu.
 Sigrid Wolf, die sich nach ihrer schweren Verletzung vom 6. Januar 1991 in Bad Kleinkirchheim auf die kommende Saison vorbereitete, zog sich beim Training im Südtiroler Sankt Vigil einen Seitenbandeinriss zu, der ihr (nach ersten Meldungen) eine Woche Pause bescherte. (Letztlich stellte sich ihre Verletzung aber als schwerwiegender heraus und war Anlass, das Karriereende einzuläuten.)
 Deborah Compagnoni, die bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville nach ihrer Goldmedaille im Super-G einen Tag später im Riesenslalom gestürzt war und eine Bänderverletzung im Knie erlitten hatte, fiel damit für den weiteren Saisonverlauf aus. Sie konnte aber in der nächsten Saison wieder starten.

Rücktritte 
Drei Große im Abfahrtssport – Michael Mair (dieser Ende Juni 1992 in Mailand), Peter Müller und Peter Wirnsberger – traten ab. Wirnsberger zog die Konsequenzen über die Nichtberücksichtigung für die Olympischen Spiele und erklärte am 2. Februar seinen sofortigen Rücktritt. Er sagte, ihn würde für die post-olympischen Speedrennen die Motivation fehlen. Er fungierte danach aber als Coach in Albertville (bzw. in Val-d’Isère). Auch Regine Mösenlechner, Blanca Fernández Ochoa und Sigrid Wolf waren besondere Größen. Dazu kamen Karin Dedler, Zoë Haas, Traudl Hächer bzw. Felix Belczyk, Steven Lee, Jonas Nilsson und Danilo Sbardellotto.

Rennen außerhalb des Weltcups 
Am 31. Dezember gab es in Garmisch-Partenkirchen vor 5.000 Zusehern einen „Einladungs-Grand-Prix der Riesentorlaufläufer“ (auch als „Deutschland-Grand-Prix“ bezeichnet) mit den besten 17 Läufern der Welt, wobei der Bewerb nach einem von Andreas Wenzel präzise ausgearbeiteten Modus ablief. Sieger wurde Alberto Tomba, der dafür 50.000 DM kassierte. Der Zweite, Hans Pieren, erhielt ca. 21.000 DM – die weiteren Plätze gingen an Marc Girardelli und Armin Bittner. Allerdings gab es auch zwei Schwerverletzte, denn Peter Runggaldier erlitt einen Kreuz- und Innenbandriss, Jeremy Nobis einen Kreuzbandriss.

Ein „Super-Abfahrtsrennen“ mit den 30 besten Abfahrern der Welt war von Serge Lang für den 30. Januar in Bormio geplant, für welches sogar der vor fast drei Jahren zurückgetretene Pirmin Zurbriggen verpflichtet worden war und es Preisgelder um ca. 11.250 CHFr für den Sieger (ca. 7.500 für den Zweiten und ca. 3.850 für den Dritten) geben sollte, doch lehnte der in Gröden zusammengetretene FIS-Vorstand dieses Vorhaben ab.

Weblinks 
Weltcup Herren

Weltcup Damen

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1991/92
1992